La LEN European Cup 1978-1979 è stata la sedicesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

Si sono qualificate per la fase finale otto squadre che hanno disputato due fasi a gironi per l'assegnazione del titolo.

Gli ungheresi dell'Orvosegyetem hanno vinto il trofeo per la seconda volta, concludendo il girone finale, svoltosi a Barcellona, davanti ai padroni di casa del Montjuïc.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Fekete, István Szívós, Attila Sudár, Pasztrai, András Bodnár, Farago, Gaal, Kuncz, Hamori, Ferenc Konrád, K. Vindisch.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Wpdworld The history of Len Europe Cup 1978/79 (Len Europe cup 1978/79 )

Sport acquatici nel 1978
Sport acquatici nel 1979
Edizioni della LEN European Cup